Аммофила сарептская (Ammophila sareptana) — вид роющих ос (Sphecidae) рода . Редкий вид включённый в Красную книгу Украины и в Красную книгу Республики Крым.

Распространение 
Отмечен в Казахстане, в Малой и Средней Азии, в южной и восточной Европе, в том числе в Одесской области и в Крыму.

Описание 
Крупного размера осы-энтомофаги, длина 18-21 мм. Голова и грудь чёрные, брюшко красное. Отличаются от близких видов густым опушением проподеума. Личинки питаются гусеницами бабочек, которых ловят, парализуют и доставляют в подземное гнездо самки ос. Взрослые особи питаются нектаром на цветах. Ксерофильный вид, который обитает на песчаном грунте в степных биотопах.

Охрана 
Вид включён в Красную книгу Украины (природоохранный статус — редкий вид) и в Красную книгу Крыма (природоохранный статус — вид, сокращающийся в численности).

Примечания

Литература 
 Проценко Ю. В., Фатерыга А. В., Иванов С. П., Пузанов Д. В. Роющие осы (Hymenoptera: Apoidea: Ampulicidae, Sphecidae) коллекции Таврического национального университета им. В. И. Вернадского // Экосистемы, их оптимизация и охрана. — 2012. — Вып. 6. — С. 50-61.
 Пулавский В. В. Ammophila. С.180-182. В кн.:Определитель насекомых европейской части СССР, Sphecidae // Л., Наука, 1978. — Т. 3, с. 120—192.

Ссылки 
 Ammophila sareptana. faunaeur.org
 Ammophila sareptana. biolib.cz

Аммофилы
Насекомые Европы
Животные, описанные в 1884 году